Arachova kan syfta på:

Grekland 

 Aráchova (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Nomós Voiotías, 
 Kríni (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Achaḯas,